A temporada de 2018 do América Futebol Clube consistiu na disputa de uma competição, a nível estadual. No início do ano, a equipe disputou o Módulo II do Campeonato Mineiro, sendo eliminado nas semifinais após ser derrotado pelo Tupynambás, que posteriormente sagrou-se vice campeão da competição, perdendo o confronto final para o Guarani de Divinópolis. Com este resultado, o time da cidade de Teófilo Otoni não conseguiu o acesso para o Módulo I de 2019.

A equipe começou o Módulo II com vitória sobre o Tricordiano pelo placar de 2 a 1, com gols de Douglas e Iury Kaique (Bruno Luiz marcou para o time de Três Corações). Entre a 5ª e a 9ª rodada da competição, o time de Teófilo Otoni engrenou uma sequência de 5 vitórias consecutivas, em que enfrentou as equipes do Mamoré (2-0), Ipatinga (2-0), Social (4-3), Nacional de Muriaé (1-0) e CAP Uberlândia (2-1). A invencibilidade terminou após o representante do Vale do Mucuri sofrer sua 3ª derrota no torneio, diante do Uberada, em casa, pelo placar de 1 a 0. Na semifinal, o América, que havia terminado a fase de classificação em 2º lugar, enfrentou o Tupynambás, 3º colocado da primeira fase. No jogo de ida, na cidade de Juiz de Fora, um empate por 0 a 0. Na volta, em Teófilo Otoni, depois de uma partida muito disputada, o baeta conquistou a vaga para a final da competição e o acesso ao Módulo I de 2019 vencendo o jogo pelo placar de 2 a 1, com um gol marcado aos 43 minutos do segundo tempo.

Na classificação geral do campeonato, o América terminou na 4ª colocação, com 21 pontos conquistados em 13 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Elenco 

Última atualização: 25 de Março de 2018.

Legenda:
 : Capitão
 ²: Sub-capitão
 : Jogador emprestado
  : Jogador suspenso
  : Jogador contundido
 : Prata da casa (Jogador da base)

Uniformes

Uniformes de jogo

Estatísticas

Desempenho dos treinadores

Desempenho geral

Desempenho como mandante

Desempenho como visitante

Competições

Campeonato Mineiro - Módulo II

Primeira fase

Partidas

Fase Final 
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

Partidas

Ligações externas 
 
 
 
 

2018
América Futebol Clube (Teófilo Otoni)
Futebol de 2018 em Minas Gerais